Ruždjak ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Ruždjak (1946–2012), kroatischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Nada Ruždjak (1934–2012), jugoslawische Opernsängerin (Sopran)